Waag steht für:

 Waag, Fluss in der Slowakei
 Waag (Hückeswagen), Ortslage in Hückeswagen, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Waag (Minster), Zufluss der Minster im Kanton Schwyz, Schweiz
 Waag (Schöllkrippen), bis 1811 ein selbstständiger Ort im heutigen Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Waag SZ, Gemeindeteil von Unteriberg, Kanton Schwyz, Schweiz
 Foliot, deutsch Waag, ein Gangregler, Teil des ältesten Räderuhr-Mechanismus

Waag ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Waag (1863–1929), Geheimer Hofrat, Philologe und Pädagoge
 Alexander Waag (1895–1955), deutscher Militär der Abwehr
 Bjørn Waag (* 1961), norwegischer Opernsänger, Gesangspädadoge und Publizist
 Einar Fróvin Waag (1894–1989), färöischer Braumeister, Unternehmer und Politiker der Sozialdemokraten (Javnaðarflokkurin)
 Hanna Waag (1904–1995), deutsche Schauspielerin
 Hans Waag (1876–1941), deutscher Regisseur und Intendant
 Lilly Hafgren-Waag (1884–1965), schwedische Opernsängerin (hochdramatischer Sopran)
 Ludwig Waag (1812–1879), preußischer General der Infanterie, Gouverneur der Festung Rastatt 
 Maximilian Waag (1804–1873), badischer Beamter

Siehe auch:
 Zunft zur Waag (historische Zunft in Zürich)
 Wag
 Waage (Begriffsklärung)
 Waack